Во́мачка () — чешская фамилия. Известные носители:

  (род. 1978) — чешский футболист.
 Вомачка, Болеслав (1887—1978) — чешский композитор, музыкальный критик и педагог.
  (род. 1973) — чешский футболист.
  (1870—1928) — чешский джазовый музыкант.
  (1923—1978) — чешский композитор.